Roland Lebrun ist der Name folgender Personen:

* Roland Lebrun (Sänger) (1919–1980), kanadischer Singer-Songwriter
 Roland Lebrun (Maler) (1923–1973), französischer Maler